Sílvia Bel i Busquet, actriu catalana (Barcelona, 1970)
 Sílvia Bel i Fransi, poeta catalana (Barcelona, 1982)